Ге́нри Се́лик (; родился 30 ноября 1952 года в , Нью-Джерси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Известен в первую очередь своей (совместной с Тимом Бёртоном) работой над кукольными анимационными лентами «Кошмар перед Рождеством» и «Джеймс и гигантский персик».

Фильмография

Режиссёр 
 1981 — Утечка / Seepage (анимационный, короткометражный)
 1991 — Тихоня Боб и Мелкие Размеры / Slow Bob in the Lower Dimensions  (анимационный, короткометражный для телевидения)
 1993 — Кошмар перед Рождеством / The Nightmare Before Christmas (анимационный)
 1996 — Джеймс и гигантский персик / James and the Giant Peach (анимационный с элементами игрового фильма)
 2001 — Обезьянья кость / Monkeybone
 2005 — Лунная девочка / Moongirl  (анимационный, короткометражный)
 2009 — Коралина в Стране Кошмаров / Coraline (анимационный)
 2021 — Уэнделл и Уайлд / Wendell and Wild (анимационный)

Прочие работы 
 1980 — Наблюдатель в лесу / The Watcher in the Woods — дизайн инопланетян
 1981 — Утечка / Seepage — автор сценария
 1983 — Как-то два / Twice Upon a Time — режиссёр анимационных фрагментов
 1985 — Возвращение в страну Оз / Return to Oz — сториборд
 1991 — Тихоня Боб и Мелкие Размеры / Slow Bob in the Lower Dimensions  — продюсер, автор сценария, дизайн персонажей
 1996 — Джеймс и гигантский персик / James and the Giant Peach — сопродюсер
 2001 — Обезьянья кость / Monkeybone — исполнительный продюсер, модель для анимации
 2004 — Водная жизнь со Стивом Зиссу / The Life Aquatic with Steve Zissou  — визуальные эффекты подводного мира
 2009 — Коралина в Стране Кошмаров / Coraline — исполнительный продюсер, сценарист

Примечания 

Режиссёры мультипликации
 
Выпускники Калифорнийского института искусств
Персоналии:Disney
Сценаристы анимации
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Художники-раскадровщики США